Les championnats d'Europe des régions de karaté 2017, quinzième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont lieu en  au Kosovo.

2017
Karaté régions
Sport au Kosovo
Europe régions
2017 au Kosovo
Sport en juin 2017